Chrsovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Chrsovo (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Simitli, 
 Chrsovo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Sandanski, 
 Chrsovo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Nikola-Kozlevo,